Luar na lubre, grup de música folk de Galícia
 Llei de normalització lingüística de Catalunya, llei que regula la normalització lingüística del català a Catalunya
 Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears, llei que regula la normalització lingüística del català a les Illes Balears
 Llei de normalització lingüística de Galícia, llei que regula la normalització lingüística del gallec a Galícia